Early Burgundy kan betrekking hebben op:

 Early Burgundy blauw druivenras uit Bergerac waarmee wijn gemaakt wordt. 

 Early Burgundy wit druivenras waarmee wijn gemaakt wordt, beter bekend onder de naam Ehrenfelser